Lucien Israël (1926-2017), un cancérologue français
 Lucien Israël (1925-1996), un psychiatre et psychanalyste français